Questa pagina riporta, in ordine alfabetico (secondo l'alfabeto ucraino), la lista dei villaggi presenti nell'Oblast' di Volinia, Ucraina. È possibile ordinare la lista in base alle preferenze.

Villaggi nell'oblast' di Volinia 

 Villaggi